Маланка — українська народна форма канонічного імені Меланія
 Маланка — українське народне і церковне свято, пов'язане з днем пам'яті преподобної Меланії
 Маланка — «блискавка (без грому)»

Див. також 
 Меланка — річка

Джерело 
 Етимологічний словник української мови: В. 7 т./ АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред) та ін.— К.: Наук. думка, 1983. Т. 3: М/ Укл.: Р. В. Болдирєв та ін.— 1989. ISBN 5-12-001263-7 Т. З.: Кора — М/ Укл.:Р. В. Болдирєв та ін.-1989.-552с. ISBN 5-12-001263-9. 10450 прим. (с.: 370)